Корра́ль () — посёлок в Чили, расположенный между заливом Корраль и устьем реки Вальдивия. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 3670 человек (2002). Посёлок и коммуна входит в состав провинции Вальдивия и области Лос-Риос.

Территория коммуны —  766,7 км². Численность населения — 5.250  жителей (2007). Плотность населения — 6,85 чел./км².

Расположение 
Посёлок расположен в 20 км на юго-запад от административного центра области города Вальдивия.

Коммуна граничит:
на северо-востоке — c коммуной Вальдивия
на востоке — с коммуной Паильяко
на юге — c коммуной Ла-Уньон
На северо-западе коммуны расположен Тихий океан.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 5.250  человек, из которых 2.733  мужчины и 2.517  женщин.

Население коммуны составляет 1,4 % от общей численности населения области Лос-Риос. 35,22 %  относится к сельскому населению и 64,78 % — городское население.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили